Parus holsti é uma espécie de ave da família Paridae.

É endémica de Taiwan.

Os seus habitats naturais são: florestas temperadas.

Referências 
  BirdLife International 2004.  Parus holsti.   2006 IUCN Red List of Threatened Species.   Dados de 26 de Julho de 2007.

Aves de Taiwan
Parus
Aves descritas em 1894